Варми́ньско-Мазу́рское воеводство () — воеводство, расположенное на севере Польши. Административным центром и крупнейшим городом является город Ольштын.

Население — 1 433 945 человек (2018).

География 
На севере граничит с Калининградской областью России (208,3 км), на востоке — с Подляским воеводством (220,4 км), на юге — с Мазовецким воеводством (210,9 км), на юго-западе — с Куявско-Поморским воеводством (125,8 км), на западе — с Поморским воеводством (191,4 км), на северо-западе — с Вислинским заливом. В одной точке (54.36435° N 22.79228° E) граничит с Литвой, образуя пограничный стык между границами России, Литвы, Подляского воеводства и Варминьско-Мазурского воеводства.

Протяженность воеводства с севера на юг — 146 км, с востока на запад — 240 км.

На территории Варминьско-Мазурского воеводства расположено Мазурское поозёрье — плато с большим количеством озёр (общим числом около 2700 озёр, см. Мазурские озёра).

На севере воеводства, у границы с Россией, находится меньшая часть Роминтенской пущи (большая часть пущи расположена в Нестеровском районе Калининградской области).

Самая высокая точка — Дылевска Гура (312 м выше уровня моря), самая нижняя — Рачки Эльблонгские (1,8 м ниже уровня моря).

История 
Варминьско-Мазурское воеводство было образовано 1 января 1999 года в результате реформы 1998 года из бывшего Ольштынского воеводства и больших частей Эльблонгского и Сувалкского воеводств, с добавлением к ним частей Торуньского, Цеханувского и Остроленкского воеводств.

Административно-территориальное деление 
В Варминьско-Мазурское воеводство входят два городских повета и 19 поветов. В свою очередь, они делятся на 116 гмин: 16 городских гмин, 33 сельско-городских гмины и 67 сельских гмин.

Поветы

Крупнейшие города

Примечания